Deux sous-marins de l'United States Navy ont porté porter le nom dUSS Sailfish, d'après le nom anglophone du Sailfish, un poisson de la famille des Istiophoridae :

 l', un sous-marin de classe Sargo démoli en 1948 ;
 l', un sous-marin, navire de tête de  en service de 1956 à 1978.

Sailfish